Menneville puede referirse a: 

 Menneville, comuna francesa situada en Aisne.
 Menneville, comuna francesa situada en Paso de Calais.